Albret Károly (?–1415), I. Károly néven Albret ura, Franciaország hadsereg-főparancsnoka
Albret Károly (1407–1471), II. Károly néven Albret ura, Dreux grófja, az előbbi fia
Albret Károly (1510–1528) navarrai királyi herceg, Navarra trónörököse, I. (Foix) Katalin navarrai királynő és III. (Albret) János navarrai király legkisebb fia